Wyle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Wyle (* um 1240), deutscher Graf, Ritter und Vogt des 13. Jahrhunderts
 Florence Wyle (1881–1968), amerikanisch-kanadische Bildhauerin, Designerin und Dichterin
 Niklas von Wyle (1410–1479), frühhumanistischer Schriftsteller und Übersetzer
 Noah Wyle (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter de la Wyle († Anfang 1271), englischer Geistlicher, Bischof von Salisbury

Siehe auch:

 Weyl
 Weil